«Рай: Надежда» ()  — австрийская драма режиссёра Ульриха Зайдля. Третий фильм в его трилогии «Рай». В фильме рассказывается история взросления дочери героини первого фильма «Рай: Любовь».

Премьера фильма состоялась на 63-м кинофестивале в Берлине. Фильм также был представлен в разделе современного мирового кино на 38 Кинофестивале в Торонто.

Сюжет 
13-летняя  Мелани была отправлена в летний лагерь для подростков, страдающих избыточным весом, в то время когда её мать улетела в Кению как секс-туристка. В лагере Мелани переживает первую любовь. Она влюбляется в доктора, который значительно старше её.

Примечания 

Фильмы-драмы Австрии
Фильмы-участники 63-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы Ульриха Зайдля
Фильмы Австрии 2013 года